Macron steht für:

 Macron (Unternehmen), ein italienischer Sportartikelhersteller
 eine Schreibweise von Makron, ein diakritisches Zeichen
 Loi Macron, Kurzbezeichnung des französischen „Gesetzes für Wachstum, Aktivität und wirtschaftliche Chancengleichheit“ (nach E. Macron)

Macron ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Macron (* 1953), französische Lehrerin und Ehefrau von Emmanuel Macron
 Emmanuel Macron (* 1977), französischer Politiker und Staatspräsident
 Jean-Michel Macron (* 1950), französischer Mediziner